Игорь Валерьевич Григорьев () — российский хоккеист, защитник. Мастер спорта России.

Биография 
Родился 19 июня 1978 года в городе Свердловске.

Воспитанник екатеринбургской «Юности», тренеры — Валерий Голоухов, Эдуард Збуржинский, Дмитрий Кудрявцев.

Победитель Всемирной зимней Универсиады 2003 г.

Выступал в клубах «Автомобилист» Екатеринбург — МХЛ, Высшая лига, «Динамо-Энергия» Екатеринбург — РХЛ, Высшая лига, Суперлига, «Металлург» Серов — Высшая лига, «Кедр» Новоуральск, «Югра» Ханты-Мансийск, «Зауралье» Курган, «Алматы»

В 2005 году окончил Шадринский государственный педагогический институт. Присуждена квалификация педагог по физической культуре, учитель безопасности жизнедеятельности. Тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы «Автомобилист» (г. Екатеринбург).

Чемпионаты

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Динамо-Энергия»
Игроки ХК «Металлург» Серов
Игроки ХК «Кедр»
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Алматы»
Выпускники Шадринского государственного педагогического института